Ted Turner – amerykański przedsiębiorca
 Ted Turner – brytyjski gitarzysta rockowy
 Ted Turner – amerykański zawodnik baseballu